

Biografia 

Safi-al-Din era di origine curda. Secondo Minorskij, l'antenato dello sceicco Safi al-Din, Firuz-shah, era un uomo ricco, viveva a Gilan e i re curdi gli diedero Ardabil e le sue dipendenze. Minorskij si riferisce alle affermazioni dello sceicco Safi al-Din che riportano le sue origini ad ʿAlī ibn Abī Ṭālib, ma esprime incertezza su questo punto.

Il lignaggio maschile della famiglia safavide, dato dall'antico manoscritto del Safwat as-Safa, è: "(Sceicco) Safi al-Din Abul-Fatah Ishaaq, figlio di Al-Shaykh Amin al-din Jebrail, figlio di al-Saaleh Qutb al-Din Abu Bakr, figlio di Salaah al-Din Rashid, figlio di Muhammad al-Hafiz al-Kalaam Allah, figlio di Javaad, figlio di Pirooz al-Kurdi al-Sanjani (Piruz Shah Zarin Kolah il curdo di Sanjan)" simile a quello del suo patrigno Safi al-Din's, sceicco Zahed Gilani, anch'esso di Sanjan, nel Grande Khorasan.

Ascensione a Murshid 

Lo sceicco Safi al-Din ereditò l'ordine dello sceicco sufi Zahed Gilani, lo "Zahediyeh", che in seguito trasformò nel suo "Safaviyya". Zahed Gilani diede anche in sposa sua figlia Bibi Fatemeh al suo discepolo preferito. Safi al-Din, a sua volta, diede una sua figlia, da un precedente matrimonio, al figlio secondogenito dello sceicco Zahed Gilani. Nei 170 anni seguenti, l'Ordine Safaviyya acquisì potere politico e militare, culminando infine nella fondazione della dinastia safavide.

Poesia 

Safi al-Din compose poemi nell'antica lingua azera. Era  discendente di settima generazione di Firuz-Shah Zarrin-Kolah, un dignitario iraniano locale.

Solo pochi versi di Safi al-Din, chiamati Dobayti (doppi versi), sono pervenuti ai nostri giorni. Scritti nell'antica lingua azera e in lingua persiana, hanno una notevole importanza linguistica al giorno d'oggi.

Note

Bibliografia
Monika Gronke, Derwische im Vorhof der Macht: sozial- und wirtschaftsgeschichte Nordwestirans im 13. und 14. Jahrhundert, Wiesbaden 1993
Mazzaoui, Michel, The Origins of the Safavids: Shi'ism, Sufism, and the Gulat, Wiesbaden, West Germany: F. Steiner, 1972.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 https://web.archive.org/web/20161010004638/http://www.irantourismcenter.com/?page_id=7130
 Iscrizione cufica sulla tomba dello sceicco Safi al-Din
 Visita virtuale del mausoleo dello sceicco Safi al-Din Ardabili